Адамов, Владимир:
 Адамов, Владимир Владимирович (1875—1932) — флорист-систематик, геоботаник, дендролог.
 Адамов, Владимир Степанович (1838—1877) — тайный советник, директор департамента Министерства юстиции.